Борщівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Борщівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Радомишльський район
 Борщівська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Борщівська сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Борщівська сільська рада — Одеська область, Подільський район
 Борщівська сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район
 Борщівська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район
 Борщівська сільська рада — Харківська область, Печенізький район
 Борщівська сільська рада — Хмельницька область, Теофіпольський район